NGC 2062 (другое обозначение — ESO 86-SC20) — рассеянное скопление в созвездии Золотой Рыбы, расположенное в Большом Магеллановом Облаке. Открыто Джоном Гершелем в 1837 году. Возраст скопления составляет 30—70 миллионов лет.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

2062
Золотая Рыба (созвездие)
Рассеянные скопления